Isna kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Esna, ort, Qena,

Portugal 

 Isna (freguesia i Portugal), Castelo Branco, Oleiros, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar